Les ,  ou  sont une fête religieuse romaine célébrée en l'honneur de Vulcain, divinité du feu et le feu lui-même, à la fin de l'été, pendant huit jours à partir du .

Vulcania était une fête à Rome célébrée en l'honneur de Vulcain. Elle marquait la fin de la Canicule. Ces fêtes duraient pendant huit jours. Pendant ces célébrations, on courait avec des torches ou des lampes à la main, et celui qui était vaincu à la course donnait sa lampe au vainqueur.

Notes et références

Bibliographie 
 
 

Calendrier romain
Fête religieuse romaine
Fête d'août